Metamorphosis (Gert Emmens); muziekalbum van Gert Emmens
Metamorphosis (Iron Butterfly); muziekalbum van Iron Butterfly
Metamorphosis (Magenta); muziekalbum van Magenta
Metamorphosis (Papa Roach); muziekalbum van Papa Roach
Metamorphosis (Rolling Stones); verzamelalbum van de Rolling Stones
Metamorphosis (Zero Hour); muziekalbum van Zero Hour
Metamorphosis (Dead End); muziekalbum van Dead End
Metamorphosis (Hillary Duff); debuutalbum van Hillary Duff
Metamorphosis (Ulver), een extended play van Ulver
Metamorphosis (Philip Glass), een compositie van Philip Glass
Metamorphosis (2012), een Britse film uit 2012
Metamorphosis (2022), een Amerikaanse film uit 2022  
Metamorphosis (Star Trek), een aflevering van Star Trek (de oorspronkelijke serie)